Diese Liste der Abgeordneten zum Bukowiner Landtag (X. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Bukowiner Landtag des Kronlandes Bukowina in der 10. Wahlperiode auf. Die Angelobung der Abgeordneten erfolgte am 10. Oktober 1904, wobei der Landtag 31 Abgeordnete umfasste. Dem Landtag gehörten dabei 2 Vertreter des Großgrundbesitzes (GG) des 1. Wahlkörpers und 8 Vertreter des Großgrundbesitzes (GG) des 2. Wahlkörpers, 2 Vertreter der Handels- und Gewerbekammer Czernowitz (HGK), 5 Vertreter der Städte (S) und 12 Vertreter der Landgemeinden (LG). Hinzu kam die Virilstimme des Erzbischofs von Czernowitz und des Rektors der Universität Czernowitz.

Sessionen 
Die 10. Wahlperiode war in vier Sessionen unterteilt:
 I. Session: vom 10. Oktober 1904 bis zum 7. November 1904 (13. Sitzungen)
 II. Session: vom 17. Mai 1905 bis zum 23. November 1905 (17. Sitzungen)
 III. Session: 16. September 1907 bis zum 7. Oktober 1907 (5. Sitzungen)
 IV. Session: vom 5. Oktober 1908 bis zum 31. Oktober 1908 (4. Sitzungen)

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Stenographische Protokolle des Bukowiner Landtages der 10. Wahlperiode

Bukowiner
!